

Geografia 
Francia
 Garin – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Garonna nella regione del Midi-Pirenei

Italia
Punta Garin – montagna delle Alpi Graie situata in Valle d'Aosta

Persone

Garin
Ambroise Garin – ciclista italiano naturalizzato francese, fratello di Maurice e César
César Garin – ciclista italiano naturalizzato francese, fratello di Maurice e Ambroise
Ėrast Pavlovič Garin – regista cinematografico sovietico
Eugenio Garin – filosofo e storico della filosofia italiano
Maurice Garin – ciclista italiano naturalizzato francese, vincitore della prima edizione del Tour de France nel 1903, fratello di Ambroise e César
Oleg Garin – allenatore di calcio ed ex calciatore russo

Garín
Christian Garín – tennista cileno
Felipe Garín Ortiz de Taranco – accademico e storico dell'arte spagnolo